Belsize war ein britischer Hersteller von Automobilen.

Unternehmensgeschichte 
Das Unternehmen Belsize Motor & Engineering Co Limited wurde 1901 in Manchester als Nachfolgeunternehmen von Marshall & Co zur Produktion von Automobilen gegründet. 1906 erfolgte eine Umbenennung in Belsize Motors Limited. In den 1920er Jahren entwickelte der Ingenieur Granville Bradshaw weitere Modelle. Belsize-Bradshaw als Markenname wurde ab 1921 für den Kleinwagen 9 HP und ab 1924 für alle Modelle verwendet.

1925 wurde die Produktion eingestellt.

Fahrzeuge 

Ein Fahrzeug dieser Marke ist im Science and Industry Museum in Manchester zu besichtigen.

Literatur 
 Harald H. Linz, Halwart Schrader: Die große Automobil-Enzyklopädie. BLV, München 1986, ISBN 3-405-12974-5.
 George Nicholas Georgano: Autos. Encyclopédie complète. 1885 à nos jours. Courtille, 1975 (französisch).
 David Culshaw, Peter Horrobin: The Complete Catalogue of British Cars 1895–1975. Veloce Publishing PLC, Dorchester 1997, ISBN 1-874105-93-6 (englisch).

Weblinks 

 

Ehemaliger Pkw-Hersteller (England)
Ehemaliges Unternehmen (Manchester)